Николаевский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Николаевский сельский округ Вейделевского района (до 2008 года)
 Николаевский сельский округ Новооскольского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Николаевский сельский округ Нагорского района (упразднён)
 Николаевский сельский округ Фалёнского района (упразднён)
 Николаевский сельский округ Шабалинского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Николаевский сельский округ Успенского района
 Николаевский сельский округ Щербиновского района

Омская область 

 Николаевский сельский округ Черлакского района

Рязанская область 

 Николаевский сельский округ Кораблинского района

Северная Осетия 

 Николаевский сельский округ Дигорского района

В упразднённом регионе

Камчатская область 

 Николаевский сельский округ Елизовского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Николаевский сельский округ Астраханского района

Карагандинская область 

 Николаевский сельский округ Осакаровского района

Северо-Казахстанская область 

 Николаевский сельский округ Есильского района